Tjuvö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjuvö, Houtskär, Åboland, 
 Tjuvö, Lovisa, Nyland,

Se även
Tuvö
Tyvö
Tjuvören

Robotskapade Finlandförgreningar